Shanésia Davis-Williams (Detroit, 30 de setembro de 1966) é uma atriz estadunidense, mais conhecida pela participação na série televisiva Early Edition.

Biografia e carreira 
Filha caçula de um família com sete crianças, Shanésia nasceu em Detroit, mas se mudou para Chicago, Illinois quando recebeu o diploma de graduação pela DePaul University em arte e interpretação. Como atriz, fez participações em alguns filmes até ser convidada a participar da série Early Edition em 1996 ao lado de Kyle Chandler. Durante os anos de série, teve seu papel mais reconhecido como Marissa Clark, uma cega que ajuda Garry a resolver seus problemas. Para interpretá-la, Shanésia recorreu a pesquisa do Chicago Guild of the Blind, além de ter trabalhado com um cachorro-guia. Recentemente participou do filme The Weather Man, onde contracenou com Nicolas Cage.

Filmografia 
Cinema e filmes feitos para TV somente (TV):

 The Weather Man (2005) .... Produtora do "Hello America"
 Life Sentence (2004) .... Beth
 Uncle Nino (2003) .... Lorita
 Chicago Cab (1998) .... Lawyer
 With Honors (1994) .... Dra. Cecile Kay
 Howard Beach: Making a Case for Murder (1989) (TV)Séries de TV'':

 Early Edition (1996-2000) .... Marissa Clark (91 episódios)

Ligações externas 
  no Internet Movie Database

Atores dos Estados Unidos